Dit is een lijst van planetoïden 50301-50400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (50301) - || 2000 CL36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50302) - || 2000 CP36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50303) - || 2000 CX36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50304) - || 2000 CZ36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50305) - || 2000 CA37|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50306) - || 2000 CA39|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50307) - || 2000 CG39|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50308) - || 2000 CK39|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50309) - || 2000 CO40|| 4 februari 2000 || T. Kagawa
|-
| (50310) - || 2000 CT40|| 1 februari 2000 || CSS
|-
| (50311) - || 2000 CC44|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50312) - || 2000 CN45|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50313) - || 2000 CX45|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50314) - || 2000 CY46|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50315) - || 2000 CV47|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50316) - || 2000 CY47|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50317) - || 2000 CZ47|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50318) - || 2000 CS48|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50319) - || 2000 CC50|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50320) - || 2000 CT50|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50321) - || 2000 CH51|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50322) - || 2000 CK51|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50323) - || 2000 CM52|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50324) - || 2000 CS53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50325) - || 2000 CT53|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50326) - || 2000 CH54|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50327) - || 2000 CS55|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50328) - || 2000 CW55|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50329) - || 2000 CK56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50330) - || 2000 CN56|| 10 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50331) - || 2000 CO56|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50332) - || 2000 CP57|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50333) - || 2000 CZ57|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50334) - || 2000 CC58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50335) - || 2000 CM58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50336) - || 2000 CR60|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50337) - || 2000 CD61|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50338) - || 2000 CU61|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50339) - || 2000 CF62|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50340) - || 2000 CH62|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50341) - || 2000 CR63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50342) - || 2000 CT63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50343) - || 2000 CX64|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50344) - || 2000 CA65|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50345) - || 2000 CK65|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50346) - || 2000 CP65|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50347) - || 2000 CA66|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50348) - || 2000 CF69|| 1 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50349) - || 2000 CC70|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50350) - || 2000 CD70|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50351) - || 2000 CE70|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50352) - || 2000 CK70|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50353) - || 2000 CW70|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50354) - || 2000 CX70|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50355) - || 2000 CB71|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50356) - || 2000 CH71|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50357) - || 2000 CJ71|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50358) - || 2000 CP71|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50359) - || 2000 CO72|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50360) - || 2000 CS75|| 7 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50361) - || 2000 CE76|| 5 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50362) - || 2000 CB77|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50363) - || 2000 CD77|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50364) - || 2000 CG77|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (50365) - || 2000 CP77|| 7 februari 2000 || R. H. McNaught
|-
| (50366) - || 2000 CW77|| 7 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50367) - || 2000 CB80|| 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (50368) - || 2000 CY81|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50369) - || 2000 CK83|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50370) - || 2000 CL84|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50371) - || 2000 CT84|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50372) - || 2000 CF85|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50373) - || 2000 CR85|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50374) - || 2000 CG86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50375) - || 2000 CJ86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50376) - || 2000 CQ86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50377) - || 2000 CG88|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50378) - || 2000 CV88|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50379) - || 2000 CB89|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50380) - || 2000 CE89|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50381) - || 2000 CG89|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50382) - || 2000 CH89|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50383) - || 2000 CN89|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50384) - || 2000 CQ89|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50385) - || 2000 CZ89|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50386) - || 2000 CG91|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50387) - || 2000 CM91|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50388) - || 2000 CM92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50389) - || 2000 CO92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50390) - || 2000 CE93|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50391) - || 2000 CK93|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50392) - || 2000 CD94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50393) - || 2000 CN94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50394) - || 2000 CQ94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50395) - || 2000 CR94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50396) - || 2000 CT94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50397) - || 2000 CX94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50398) - || 2000 CR96|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50399) - || 2000 CQ102|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (50400) - || 2000 CU102|| 2 februari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten